Gelius ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gelius (1863–1945), deutscher Architekt und Stadtbaumeister von Mainz
 Lisa Gelius (1909–2006), deutsche Leichtathletin